Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1981.

Sistema de puntuació 
S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1). Ja no es donen punts per la volta més ràpida. Per al recompte final del campionat només es tenien en compte els onze millors resultats dels grans premis disputats.

També és puntuable per al Campionat del món de constructors.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 1981

Classificació del mundial de pilots del 1981 

(Clau de colors)

Enllaços externs 

 La Fórmula 1 a l'any 1981

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1981